Geay puede referirse a: 

 Geay, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Geay, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.